Cartageneri – abitanti di Cartagena (Spagna)
Cartageneri – abitanti di Cartagena de Indias